Бенджамин М. С. Мартин (, род. 1969) — новозеландский математик и шахматист, международный мастер (1996).

Чемпион Новой Зеландии 1989 / 90 гг. (разделил 1—2 места с О. Сарапу). Чемпион острова Южный 1987, 1988 (1—3 с М. Хэмплом и С. Люки), 1990 и 1991 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участник четырех шахматных олимпиад (1990, 1992, 1996 и 2000 гг.).

В 1987 и 1989 гг. представлял Новую Зеландию на юниорских чемпионатах мира.

В 1992 г. хорошо выступил на международном турнире в Окленде: занял 3-е место, пропустив вперед только гроссмейстеров Э. Майлса и Я. Роджерса (и уступив обоим в личных встречах).

Участник чемпионата Великобритании 1993 г.

Победитель международных турниров в Лондоне (1994 г.) и Шеффилде (1996 г.).

Имеет докторскую степень по математике. Сферы научных интересов — алгебраические группы и квантовая теория поля. В 2011—2014 гг. был экстраординарным профессором департамента математики Оклендского университета. В настоящее время является профессором департамента математики Абердинского университета.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Б. Мартина в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Мартина на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам
Математики Новой Зеландии
Преподаватели Оклендского университета